Dallinidae är en familj av armfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår Dallinidae i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Terebratulida, klassen Articulata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dallinidae 22 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Dallinidae